Последний корабль:
  () — постапокалиптический роман Уильяма Бринкли, изданный в 1988 году.
  () — американский мюзикл, поставленный в 2014 году в Чикаго и на Бродвее, с музыкой Стинга.
 Последний корабль (телесериал) () — американский постапокалиптический телесериал (2014—…), основанный на одноимённом романе Уильяма Бринкли.
 The Last Ship (альбом) — одиннадцатый сольный студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, изданный в 2013 году.